Bugajew ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulla Machmudowitsch Bugajew (* 1949), tschetschenischer Politiker

Nikolai Wassiljewitsch Bugajew (1837–1903), russischer Mathematiker